Ouara è un toponimo che può riferirsi a:
Dipartimento di Ouara – dipartimento del Ciad nella Regione di Ouaddaï.
Ouara – Arrondissement del Benin nel Dipartimento di Alibori.